Le terme Onatchiway peut signifier:

Toponymes

Canada (Québec)

 Barrage Onatchiway, barrage du territoire non organisé du Mont-Valin, dans la municipalité régionale de comté (MRC) Le Fjord-du-Saguenay, région administrative Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 48° 53' 34"; 71° 02' 12"
 Lac Onatchiway, lac du territoire non organisé du Mont-Valin, dans la municipalité régionale de comté (MRC) Le Fjord-du-Saguenay, région administrative Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 49° 00' 05"; 71° 03' 15"
 Petit lac Onatchiway, lac du territoire non organisé du Mont-Valin, dans la municipalité régionale de comté (MRC) Le Fjord-du-Saguenay, région administrative Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 49° 07' 17"; 71° 02' 06"
 Rivière Onatchiway, rivière du territoire non organisé du Mont-Valin, dans la municipalité régionale de comté (MRC) Le Fjord-du-Saguenay, région administrative Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 49° 06' 33"; 71° 01' 21"
 Zec Onatchiway, une zone d'exploitation contrôlée (zec), située dans le territoire non organisé du Mont-Valin, dans la municipalité régionale de comté (MRC) Le Fjord-du-Saguenay, région administrative Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 49° 05' 05"; 70° 49' 00"
 Dépôt-Onatchiway (Camp forestier), dans le territoire non organisé du Mont-Valin, dans la municipalité régionale de comté (MRC) Le Fjord-du-Saguenay, région administrative Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 48° 53' 38"; 71° 01' 51"